Амо Азизович Амирханян (10 мая 1906 года, Маша, Западная Армения — 16 ноября 1986 года, Баку) — армянский литературовед, журналист, кандидат филологических наук, член Союза писателей СССР с 1941 года.

Биография 
Родился в Васпуракане. Жил и воспитывался в детских домах Армении. В 1923—1925 годах работал делопроизводителем. Далее работал заведующим Ереванского молодёжного клуба, заместителем заведующего отдела агитации Ереванского горкома ЛКСМ, ответственным секретарём профсоюза работников просвещения Нового Баязета и Эчмиадзина, заместителем заведующего отделом агитации и теоретической подготовки ЦК ВЛКСМ.

В 1931 году переехал в Баку. С 1933 года — работал в Баку в редакции газеты «Коммунист» в качестве заведующего отделом, ответственного секретаря, заместителя главного редактора, редактора. В 1944—1948 годах — заместитель министра просвещения Азербайджанской ССР. В 1948—1954 годах — вновь редактор газеты «Коммунист». В 1954—1968 годах работал в качестве главного редактора армяноязычных изданий в Азербайджанской ССР. С 1968 года — старший научный сотрудник Армянского филиала Института марксизма-ленинизма Института истории партии при ЦК КПСС.

Депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.

Произведения 
 Սովետահայ գրականության զարգացումը Ադրբեջանում, Բաքու, Ազերնեշր, 1949, 172 էջ։

Примечания 

Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Члены Союза писателей СССР
Сотрудники аппарата ЦК ВЛКСМ
Журналисты Армении
Редакторы Армении
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва